Тепетатиљо има више значења:

 Тепетатиљо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепетатиљо (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепетатиљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику